Los Premios El Ojo Crítico de RNE fueron creados en 1990 por el programa El Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Son unos galardones que reconocen y promocionan el trabajo de los jóvenes talentos, menores de 40 años, que han destacado en el último año en las modalidades de música clásica, narrativa, poesía, cine, teatro, música moderna, artes plásticas y danza. Desde 1997, RNE también concede el Premio El Ojo Crítico Especial, a una trayectoria relevante y en 2014 se creó el Premio  El Ojo Crítico Iberoamericano, que tiene carácter bienal.

Galardonados 
Listado de ganadores:

Artes plásticas

Narrativa

Cine

Teatro

Música clásica

Música Moderna

Poesía

Danza

Premio Ojo Crítico Especial

Premio Especial 30 aniversario

Premio Iberoamericano

Referencias 

Premios de música de España
Premios de música clásica
Premios de arte de España